Премингер — фамилия.

Известные носители:
 Премингер, Инго (1911—2006) — американский продюсер.
 Премингер, Отто (или Преминджер; 1905—1986) — австрийско-американский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
 Премингер, Элиэзер (1920—2001) — израильский политик.